Darche ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alban Darche (* 1974), französischer Jazzmusiker
 Mathieu Darche (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler